Оста́ток.

Математика 
 Остаток от деления — число, образующееся при делении с остатком.
 Остаток ряда — ряд, полученный отбрасыванием  первых членов от исходного ряда.

Астрономия 
 Остаток сверхновой — газопылевое образование, результат взрыва звезды и превращения её в сверхновую.

Химия, биохимия 
 Остаток в общей химии — вещество, остающееся после дистилляции, испарения или фильтрации.
 Кислотный остаток — анион в неорганическом соединении.
 Остаток в биохимии — структурная единица биополимера.

См. также 
 «Остаток дня» () — роман Кадзуо Исигуро.
 «Остаток дня (фильм)» — кинофильм по роману Кадзуо Исигуро.